Friedrich von Preussen  (Berlín, 19 de diciembre de 1911 - Castillo de Reinhartshausen, 20 de abril de 1966), fue hijo del príncipe heredero Guillermo de Prusia y de la duquesa Cecilia de Mecklemburgo-Schwerin. Después de su renuncia a la ciudadanía alemana se naturalizó británico con el apellido legal "von Preussen".

Biografía 
Su padre era hijo mayor del emperador Guillermo II de Alemania, por lo que era Príncipe Heredero. Tres años después de su nacimiento estallaba la Primera Guerra Mundial y, para 1918, Alemania perdía la guerra, por lo que su padre y su abuelo, el emperador, abdicaban al Trono Imperial tras la Revolución de Noviembre.

Su padre y su abuelo se exiliaron a los Países Bajos, bajo el gobierno de la reina Guillermina I. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Friedrich estudiaba en Cambridge (Reino Unido), viviendo de incógnito bajo el nombre de Conde von Lingen. Fue detenido e internado en mayo de 1940. Estuvo en Inglaterra durante varios meses, y luego fue enviado a campos de internamiento cerca de Quebec, Canadá, y, poco después, en Farnham, Quebec.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Pretendientes al trono de Alemania
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Berlín
Personas de la Provincia de Brandeburgo